AVCA National Player of the Year – elenco pallavoliste
 AVCA National Player of the Year – elenco pallavolisti